Harutjunjan (), Harutyunyan (engl. Transkription), Harutiunian, Arutjunjan () oder Arutunian ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Arutjunjan (1920–2012), sowjetisch-armenischer Komponist
 Ara Harutjunjan (1928–1999), armenisch-sowjetischer Bildhauer
 Ara Harutjunjan (Tennisspieler) (* 1976), armenischer Tennisspieler
 Arajik Harutjunjan (* 1973), Premierminister der Republik Bergkarabach
 Araxi Arzrunowna Arutjunjan-Sarjan (1937–2013), armenisch-sowjetische Musikwissenschaftlerin
 Ardasches Harutünjan (1873–1915), armenischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Übersetzer
 Arek Arutjunjan (* 1977), armenischer Tennisspieler
 Armen Harutjunjan (* 1964), armenischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

 Artem Harutiunian (* 1990), deutscher Boxer armenischer Herkunft
 Chosrow Harutjunjan (* 1948), armenischer Politiker
 Gagik Harutjunjan (* 1948), armenischer Politiker
 Kristine Harutjunjan (* 1991), armenische Leichtathletin
 Margret Eggenstein-Harutunian, Verfasserin eines deutschsprachigen Lehrbuches der armenischen Sprache
 Mihran Harutjunjan (* 1989), russischer, dann armenischer Ringer
 Rafael Harutjunjan (* 1957), sowjetisch-armenischer Eiskunstläufer
 Rouben Ter-Arutunian (1920–1992), georgisch-russisch-amerikanischer Kostüm- und Bühnenbildner 
 Siruhi Harutjunjan (* 1987), armenische Sängerin, siehe Sirusho
 Wagharschak Harutjunjan (* 1956), armenischer Generalleutnant und Verteidigungsminister